Кампѝнас е град в щата Сао Пауло, Бразилия. Кампинас е с население от 1 080 999 жители (Преброяване на населението 2010) и обща площ от 797,6 км². Разположен е на 685 метра надморска височина в югоизточната част на страната.

История 
Градът е основан на 14 юли 1774 г.

Население 
1 080 999 (Преброяване на населението 2010)

Известни личности 
 Родени в Кампинас
 Жузе Пансети (1902-1958), художник
 Луиш Фабиано (р. 1980), футболист

Побратимени градове

Външни препратки 
 Официален сайт